Grand Prix Hiszpanii 1999 (oryg. Gran Premio Marlboro de España) – 41. Grand Prix Hiszpanii, 29 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako piąta w sezonie 1999 po raz dziewiąty na torze Circuit de Barcelona-Catalunya. W odbywającym się 30 maja 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Hiszpania
1999
1999 w Hiszpanii